Le tableau répertorie les statistiques des entraîneurs ayant dirigé un minimum de 300 matchs de Division 1 / Ligue 1, classés par nombre de matchs dirigés.

Seuls les matchs de Division 1 / Ligue 1 sont pris en compte.

Statistiques
Les entraîneurs exerçant actuellement en Ligue 1 sont inscrits en caractères gras.

Dernière mise à jour à l'issue de la saison 2021-2022.

Notes et références 

Championnat de France de football